A Taste of Honey peut désigner :
 A Taste of Honey, une pièce de Shelagh Delaney, première représentation en 1958 ;
 A Taste of Honey, un film britannique (Un goût de miel en version française) adaptation de la pièce de théâtre ;
 A Taste of Honey, une chanson de Bobby Scott et Ric Marlow, interprétée notamment par les Beatles ;
 , un roman court écrit par  et paru en 2016 ;
 A Taste of Honey, un groupe de musique américain ;
 A Taste of Honey, un album du même groupe ;
 A Taste of Honey, un album d'Eddie Cano.